Aarde (planeet)
 Wereldwijd (tijdschrift), een voormalig Belgisch tijdschrift van de katholieke missionarissen